Jarki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Cestica, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 148 stanovnika te 50 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji